Klasse E steht für:

 Klasse E, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse E, Amateurfunkzeugnisklasse, siehe Amateurfunkzeugnis #Klasse E
 Klasse E, Netzklasse, siehe Netzklasse #Übersicht der Netzklassen
 Klasse E (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/E #Künstler-Gruppen
 CSAR-Klasse E, Lokomotivenbaureihe der Central South African Railways, siehe NGR Reid ten-wheeler
 SAR-Klasse E, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NGR Neilson-Reid

Siehe auch:
 Klasse-E-Verstärker, elektronischer Verstärker
 E-Klasse
 U-Boot-Klasse E